Сезон 2009/2010 стал для Лацио 28-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Так и не добившись особых успехов, главный тренер Делио Росси покинул команду. Ему на смену пришел Давиде Баллардини, тренировавший до этого Палермо. Свой первый матч в качестве тренера он выиграл, взяв трофей — Суперкубок Италии. Однако в чемпионате команда играла плохо: 2 победы в 15 турах. Также команда вылетела из группового этапа Лиги Европы. К 22 туру команда шла на 16-м месте и была близка к вылету в Серию В. В феврале Баллардини был уволен, а на его место пришел Эдоардо Рейя. Игра команды при нём улучшилась, хоть и не сильно. Пределом стало 12-е место в чемпионате.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

37.600.000

Зима 

3.550.000

Ушли из клуба

Лето 

11.500.000

Зима 

0

Общие убытки:41.150.000

Общая прибыль:11.500.000

Разница:29.650.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига Европы

Квалификация

Плей-офф

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»